CWD eller cwd kan syfta på:

 CDW – en prionsjukdom bland hjortdjur, se Chronic wasting disease
 cwd – ISO 639 kod för språket Woods Cree